Sport se poate referi la:

 Sport
 Sport cu minge
 Sport de echipă
 Sport electronic
 Pro X, post de televiziune din România anterior cunoscut drept Sport.ro
 Sport Klub
Sport (revistă americană)
Sport (revistă britanică)
Sport (ziar spaniol)
DSL Sport, ziar sârb
 La Gazzetta dello Sport
 Sport Total
 Sport touring
 Sport Club do Recife
 Sport Club Internacional
 Luky Sport Management
 European College of Sport Science
 Automobili Turismo e Sport
 Hervis Sport, companie de retail de articole sportive din Austria
Sports (band), formație rock canadiană